Cupra peut désigner :
 Cupra, un constructeur automobile espagnol;
 Cupra, une divinité .